ARA Almirante Storni es un nombre utilizado por los siguientes buques de guerra:
 ARA Almirante Storni (D-24), originalmente USS Cowell, destructor de la clase Fletcher asignado de 1971 a 1981.
 ARA Almirante Storni (P-53), patrullero de la clase Bouchard asignado en 2021.
Almirante Storni, ARA